Принц Оскар Вільгельм Ганс Куно Прусський, граф фон Руппін (; 15 липня 1915, Потсдам, Німецька імперія — 5 вересня 1939, на річці Відавка, Польща) — німецький офіцер, оберлейтенант резерву вермахту.

Біографія 
Син генерал-майора принца Оскара Прусського і його дружини Іни, уродженої графині фон Бассевіц. Учасник Польської кампанії, командир взводу 6-ї роти 51-го піхотного полку 18-ї піхотної дивізії. Загинув у бою. Був похований в Сицуві, в 1996 році перепохований в Потсдамі.

Примітки 
Уродженці Потсдама
Померли в Лодзинському воєводстві
Гогенцоллерни
Графи Німеччини
Учасники Другої світової війни з Німеччини
Загинули в боях Другої світової війни